Résultats détaillés de l'édition 1998 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis dominés, chez les hommes comme chez les femmes, par les joueurs espagnols : Carlos Moyà et Arantxa Sánchez Vicario.

Faits marquants 
Dans le tableau masculin, Carlos Moyà l'emporte en finale contre son compatriote Àlex Corretja. Trois des quatre demi-finalistes étaient espagnols, trois en 1/4 et six en 1/8.

Du côté des femmes, Arantxa Sánchez Vicario s'impose pour la troisième et dernière fois, après ses succès de 1989 et 1994, prenant sa revanche en finale sur Monica Seles, son adversaire malheureuse qui l'avait battue au même stade de la compétition sept années plus tôt.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné au Chilien Marcelo Ríos pour la  consécutive.
 Le Prix Orange est décerné au Brésilien Gustavo Kuerten.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Française Sarah Pitkowski.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1998 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
France
France
Tennis en France en 1998
Tennis en mai 1998
Tennis en juin 1998